Laulara steht für:

 Laulara, ein Ort in Osttimor
 Laulara (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in Osttimor
 Laulara (Indien), ein Ort in Indien